Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных команд () — ежегодное соревнование шведских смешанных команд по кёрлингу (команда должна состоять из двух мужчин и двух женщин; см. :en:Mixed curling). Проводится с 1967—1968 года. Организатором является Ассоциация кёрлинга Швеции ().

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Швецию на международной арене как её смешанная сборная по кёрлингу.

Изменения в правилах формирования команд 
До сезона 1988—1989 включительно команды формировались произвольно по составу (не обязательно «два мужчины, две женщины», а «любые четыре кёрлингиста»). В сезонах 1989—1990 и 1990—1991 требовалось, чтобы все четыре кёрлингиста представляли один и тот же кёрлинг-клуб. Начиная с сезона 1991—1992 в команде могут быть спортсмены из разных клубов, но как минимум два кёрлингиста должны быть из одного кёрлинг-клуба.

Годы и команды-призёры 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

{|class="wikitable"
! Год
|width=31% align="center" style=""  |Золото
|width=31% align="center" style="" |Серебро
|width=31% align="center" style=""  |Бронза
|- valign="top"
| align=center| 
| Skellefteå CK Mabergs (Шеллефтео)Патрик Мабергс, Изабелла Врано, Юханнес Патс, София Мабергс
| CK Granit-Gävle Noreen (Евле)Пер Норин, Камилла Йоханссон, Микаэль Андерссон, Isabell Andersson
| Sundbybergs CK/IK Fyris Wranå (Сундбюберг)Расмус Врано, Amalia Rudström, Joakim Flyg, Юханна Хельдин
|- valign="top"
| align=center| 2015
| Sundbyberg CK ParochFlyg (Сундбюберг)Расмус Врано, Зандра Флюг, Joakim Flyg, Юханна Хельдин, Матс Врано
| Härnösands CK Prytz (Хернёсанд)Андреас Прюц, Анна Хухта, Матиас Мабергс, Сара Макманус
| Östersunds CK Hallström/Bitén (Эстерсунд)Рикард Хальстрём, Элизабет Норредаль, Фредрик Хальстрём, Catrin Bitén, Anders Bitén
|- valign="top"
| align=center| 2016mixed RESULTAT 2015-2016 - Svenska Curlingförbundet 
| Sundbyberg CK Hård-Sten (Сундбюберг)Расмус Врано, Йенни Волин, Joakim Flyg, Юханна Хельдин
| Sundsvall Curling Carlsén (Сундсвалль)Maria Carlsén, Oskar Sjöström, Мария Веннерстрём, Fredrik Carlsén
| Sundbybergs CK Wrabergs (Сундбюберг)София Мабергс, Патрик Мабергс, Изабелла Врано, Юханнес Патс, запасной: Фанни Шёберг
|- valign="top"
| align=center| 2017SM Mixed 2017 - Svenska Curlingförbundet 
| Skellefteå CK Mabergs/Wranå (Шеллефтео)Патрик Мабергс, Изабелла Врано, Юханнес Патс, София Мабергс
| Stocksunds CK Norberg (Стокгольм)Анетт Норберг, Vincent Stenberg, Тереза Вестман, Робин Альберг
| CK Granit Gävle Lammkötten & Co (Евле)Emma Berg, Зандра Флюг, Аксель Шёберг, Фредрик Нюман
|- valign="top"
| align=center| SM Mixed 2018 - Svenska Curlingförbundet 
| Östersunds CK Hallström (Эстерсунд)Рикард Хальстрём, Элизабет Норредаль, Фредрик Хальстрём, Catrin Bitén
| Sundbybergs CK Rainbow Warriors (Сундбюберг)Tova Sundberg, Аксель Шёберг, Йенни Волин, Niclas Johansson
| Sundbybergs CK Lindström (Сундбюберг)Патрик Мабергс, Юханна Хельдин, Кристиан Линдстрём, Anna Gustafsson
|- valign="top"
| align=center| 
| Härnösands CK Scrubbers (Хернёсанд)Simon Olofsson, Аксель Шёберг, Linda Stenlund, Vilma Åhlström, Hannes Lindquist| Stocksunds CK Norberg (Дандерюд)Анетт Норберг, Юханнес Патс, Тереза Вестман, Робин Альберг
| Härnösand CK Mabergs (Хернёсанд)Матиас Мабергс, Мария Прюц, Йоаким Мабергс, Jessica Ögren, Jens Blixt|- valign="top"
| align=center| 2021 ||colspan=3|отменён из-за пандемии COVID-19|}(таблица постепенно будет заполняться, начиная с последних лет; позиции серебряных и бронзовых призёров будут постепенно пополняться с сайта Ассоциации кёрлинга Швеции (curling.se) и из веб-архива; если по ранним годам узнать призёров не будет возможности, таблица будет разбита на две: вверху — только чемпионы тех ранних лет, ниже — эта, по годам, где известны хотя бы серебряные призёры)''

Примечания

Ссылки 
  (в веб-архиве; данные с 1967—1968 по 2006—2007 годы)

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди ветеранов
 Чемпионат Швеции по кёрлингу на колясках

 
Швеция
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1968 года